Peter Iredale (reder) - reder en eigenaar van onderstaand schip
 Peter Iredale (schip, 1890) - stalen bark